Короб:
 Короб — изделие из луба, бересты, щепы и т. п., служащее для упаковки, хранения, переноски чего-либо.
 Короб (коробья) — две русские дометрические единицы измерения объёма.
 Короб — закрытая полая конструкция, предназначенная для прокладки чего-либо (ср. Вентиляционный короб).
 Короб — прямоугольная коробка, ящик.
 Короб — кузов транспортного средства — телеги, саней, автомобиля (устар.) и так далее.

См. также 
 Коробка (значения)
 Коробы